Íon — átomo ou molécula carregada eletricamente
Ion (mitologia) —  filho de Xuto e Creúsa, fundador da raça jónica e rei de Atenas
Íon de Quio — escritor e filósofo da Grécia Antiga
Íon (diálogo) — de Platão